Thrinaxodon — рід терапсидів родини Thrinaxodontidae, що існував у ранньому тріасі. Численні рештки представників роду знайдені у Південно-Африканській Республіці та Антарктиді. Рід є близьким до предка сучасних ссавців.

Опис 
Тварина завдовжки до 60 см. Зовні схожий на невеликого собаку, але кінцівки росли з боків тулуба, тому тварина мала низьку посадку. У черепі були вушні отвори, які схожі на отвори ссавців, та гетероморфні зуби, які складалися з різців, іклів та молярів. Припускається, що навколо носа були вібриси (на це вказують невеликі отвори у відповідних ділянках черепа). Живилася тварина комахами та дрібними плазунами.

Філогенія 
Філогенетечна кладограма основана на дослідженні Ruta, Botha-Brink, Mitchell and Benton (2013):

Примітки

Посилання 
 Thrinaxodon  на сайті Prehistoric Wildlife.
  69.
  202-203.

Цинодонти
Фауна тріасового періоду
Вимерлі тварини, описані 1894